Miércoles puede referirse a:

 Miércoles, tercer día de la semana.
 Miércoles de Ceniza, día santo cristiano de oración y ayuno.
 Miércoles Santo, último día completo de la Cuaresma, previo al comienzo del Triduo Pascual.
 Manifestación del miércoles, manifestación japonesa.

Historia 
 Miércoles negro, acontecimiento histórico del Reino Unido que se produjo en 1992.

Ficción 
 Miércoles, serie de televisión estadounidense de 2022.
 Miércoles Addams, protagonista de dicha serie.
 El miércoles, película india de 2008.
 Miércoles de Ceniza, película mexicana de 1958.
 Miércoles de Ceniza, película estadounidense de 2002.
 Los miércoles no existen, película española de 2015.